Morton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Morton Township du comté de Burleigh  dans le Dakota du Nord.
 Morton Township du comté de Day dans le Dakota du Sud.
 Morton Township du comté de Tazewell dans l'Illinois.
 Morton Township du comté de Page dans l'Iowa.
 Morton Township du comté d'Ottawa dans le Kansas.
 Morton Township du comté de Pawnee dans le Kansas
  du comté de Sedgwick dans le Kansas.
  du comté de Mecosta dans le Michigan.
  du comté de Boyd dans le Nebraska.
  du comté de Knox dans le Nebraska.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships